Finisterra (ou Fisterra ou Finisterre) — município da província da Corunha, Espanha
 Cabo Finisterra (ou Fisterra) — no município homónimo
 Finistère — departamento francês, por vezes aportuguesado para Finisterra
 Finisterra (revista) — revista científica portuguesa de geografia

Desambiguações de topônimos

es:Finisterra